Самуэль Вудворд (; 1790—1838) — английский геолог и антиквар.

Биография 
Родился 3 октября 1790 года в Норидже (Англия).

Был по большей части самоучкой. Выучился к 1804 году на изготовителя тканых материалов и бумазеи. Вкус к серьезным исследованиям был вызван у Самуэля его мастерами — Alderman John Herring и Joseph John Gurney. Заинтересовавшись геологией и археологией, Вудворд начал формировать собственную коллекцию, которая после его смерти была приобретена для музея в Норвиче. 

В 1820 году он получил должность клерка в норвичском банке Gurney's Bank (впоследствии банк Barclays). В Норвиче  (антиквар) и Доусон Тёрнер (банкир и ботаник), оба являвшиеся членами Лондонского Королевского общества, поощряли его научную работу.

Самуэль Вудворд стал автором ряда работ, в числе которых:
 A Synoptical Table of British Organic Remains (1830),
 An Outline of the Geology of Norfolk (1833),
 The Norfolk Topographer's Manual (1842), 
 The History and Antiquities of Norwich Castle (1847).

Умер 14 января 1838 года в Англии.

Семья 
Дети Самуэля Вудворда:
  (1816—1869) — был библиотекарем и хранителем гравюр и рисунков в Виндзорском замке. 
 Самуэль Пикворт Вудворд (1821—1865) — был английским геолог и палеонтологом.
  (1832—1921) — также был английским геологом и палеонтологом.

Примечания

Ссылки 
 Woodward, Samuel 

Геологи Англии
Антиквары